Litoporus este un gen de păianjeni din familia Pholcidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Genuri de păianjeni
Litoporus